Сто́ичков — болгарская фамилия.
 Стоичков, Здравко (род. 1964) — болгарский тяжелоатлет.
 Стоичков, Коста (в монашестве Кирилл; 1833—1914) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Видинский.
 Стоичков, Христо (род. 1966) — болгарский футболист, тренер.
 Stoichkov — нидерландская рок-группа.